Зендский (Зенд):

 Зендский — то есть авестийский язык собрания священных текстов зороастрийцев «Авеста» (в дореволюционных изданиях «Зенд-Авеста»), один из древнейших иранских языков.
 Зендский — относящийся к Зенды, династии, правившей Ираном в 1753—1794 годах.

См. также